Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Raymond Moore e Andrew Pattison 6-0 6-2.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Raymond Moore /  Andrew Pattison (finale)
 Cliff Letcher /  Warren Maher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1981